Jajce je mesto v Bosni in Hercegovini v Osrednjebosanskem kantonu Federacije BiH. Leži na križišču cest med Banja Luko in Mrkonjić Gradom ter Donjim Vakufom. Tukaj se stekata reki Pliva in Vrbas. Nahaja se v regiji Bosanska Krajina. Leta 2013 je mesto imelo 7172 prebivalcev.

V Jajcu je bil med drugo svetovno vojno, 29. novembra leta 1943, 2. kongres AVNOJa, na katerem je bila ustanovljena tretja jugoslovanska država.

Jajce turistično slovi po čudovitem slapu, ki se nahaja v centru mesteca. Prav tako se na nekaj kilometrov oddaljenem jezeru nahajajo tudi znameniti mlinčiči, ki so prava turistična atrakcija. 

V poletnih mesecih se je možno tudi kopati v eni izmed rek (Plivi, Vrbas) ali na jezeru.

Viri 
 Žugman Širnik, Manja Potepanja po Bosni in Hercegovini, Založba Morfem d.o.o., Jezero, 2012

Glej tudi 
 seznam mest v Bosni in Hercegovini

Zunanje povezave

Mesta v Bosni in Hercegovini